Raffaele Maiello (1934-2013), regista italiano.
Raffaele Maiello (1991), calciatore italiano.